Мастерс 2007 (, также известен как SAGA Insurance Masters 2007 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 14 по 21 января 2007 года на «Арене Уэмбли», Лондон. Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Дин Цзюньхуэя со счётом 10:3.

В отличие от турнира прошлого года, в Мастерс 2007 участвовали 19 игроков. Снукеристы Топ-16 проходили в основной турнир без квалификации, но три последних номера играли уайлд-кард раунд за попадание в плей-офф с победителем квалификационного турнира и двумя игроками, получившими специальное приглашение на турнир.

Результаты

Уайлд-кард раунд 

В предварительных матчах играют снукеристы, получившие уайлд-кард и три последних по рейтингу снукериста из Топ-16.

Во время матча с Энтони Хэмилтоном 19-летний Дин Цзюньхуэй сделал свой первый максимальный брейк и стал, таким образом, самым молодым снукеристом, сделавшим максимум в телевизионном матче.

Плей-офф

Финал

Сенчури-брейки 

 147, 128, 109, 108, 105, 105, 104 Дин Цзюньхуэй
 143, 130, 128, 117, 116, 115, 106 Ронни О'Салливан
 129 Стивен Хендри
 127 Кен Доэрти
 126, 102 Нил Робертсон
 116 Стивен Магуайр
 105, 103, 103 Мэттью Стивенс
 103 Энтони Хэмилтон
 103 Алистер Картер
 100 Стивен Ли

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 
 Отчёт о турнира на Global Snooker Centre (копия Web Archive) 

Мастерс (снукер)
2007 год в снукере